Vurmat (Podvelka), een plaats in de Sloveense gemeente Podvelka
 Vurmat (Selnica ob Dravi), een plaats in de Sloveense gemeente Selnica ob Dravi